EHF é uma abreviatura e pode referir-se a:

 European Handball Federation - federação matriz do andebol na Europa.
 Extremely high frequency - freqüência extremamente alta.

Desambiguações de siglas